Кемаль Стафа может означать:

 Кемаль Стафа — революционер и народный герой Албании
 Стадион Кемаль Стафа — многопрофильный стадион в Тиране, Албания
 Школа имени Кемаля Стафа